Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 3., 4. и 6. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Елајџа Мотонеи Манангои из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 25 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  Избеглички тим (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих атлетичара 2019. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 3. октобра 2019. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 6 првопласирана из сваке од 3 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,, 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Пласман !! Група !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 3 || style="text-align:left" | Ајанле Сулејман || style="text-align:left" |  || 3:29,58 || style="border-right:double" | 3:30,66 || 3:36,16 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 3 || style="text-align:left" | Тауфик Махлуфи || style="text-align:left" |  || 3:28,75 || style="border-right:double" | 3:31,77 || 3:36,18 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 3 || style="text-align:left" | Кале Берглунд || style="text-align:left" |  || 3:34,89 || style="border-right:double" | 3:34,89 || 3:36,19 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 3 || style="text-align:left" | Нил Горлеј || style="text-align:left" |  || 3:35,95 || style="border-right:double" | 3:35,95 || 3:36,31 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 3 || style="text-align:left" | Крејг Енгелс || style="text-align:left" |  || 3:34,04 || style="border-right:double" | 3:34,04 || 3:36,35 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 3 || style="text-align:left" | Роналд Мусагала || style="text-align:left" |  || 3:28,81 || style="border-right:double" | 3:33,99 || 3:36,54 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 7. || 3 || style="text-align:left" | Роналд Квемои || style="text-align:left" |  || 3:28,81 || style="border-right:double" | 3:33,99 || 3:36,66 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 8. || 3 || style="text-align:left" | Хесус Гомез || style="text-align:left" |  || 3:36,40 || style="border-right:double" | 3:36,40 || 3:36,72 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 2 || style="text-align:left" | Тимоти Черијот || style="text-align:left" |  || 3:28,41 || style="border-right:double" | 3:28,77 || 3:36,82 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 10. || 3 || style="text-align:left" | Стјуарт Максвејн || style="text-align:left" |  ||	3:31,81 || style="border-right:double" | 3:31,81 || 3:36,88 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 2 || style="text-align:left" | Џош Кер || style="text-align:left" |  || 3:33,60 || style="border-right:double" | 3:33,60 || 3:36,99 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 2 || style="text-align:left" | Бен Бланкеншип || style="text-align:left" |  || 3:34,26 || style="border-right:double" | 3:36,22 || 3:37,13 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 13. || 2 || style="text-align:left" | Филип Ингебригстен || style="text-align:left" |  || 3:30,01 || style="border-right:double" | 3:30,82 || 3:37,26 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 14. || 2 || style="text-align:left" | Абдалати Игуидер || style="text-align:left" |  || 3:28,79 || style="border-right:double" | 3:31,64 || 3:37,44 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 15. || 2 || style="text-align:left" | Кевин Лопез || style="text-align:left" |  || 3:34,83 || style="border-right:double" | 3:34,83 || 3:37,62 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 16. || 1 || style="text-align:left" | Јакоб Ингебригстен || style="text-align:left" |  || 3:30,16 || style="border-right:double" | 3:30,16 || 3:37,67 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 17. || 1 || style="text-align:left" | Алексис Мијеле || style="text-align:left" |  || 3:34,23 || style="border-right:double" | 3:34,23 || 3:37,69 (.683) || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 18. || 1 || style="text-align:left" | Метју Сентровиц || style="text-align:left" |  || 3:30,40 || style="border-right:double" | 3:37,67 || 3:37,69 (.690) || КВ|-style="background:#cfc;"
| 19. || 1 || style="text-align:left" | Џејк Вајтман || style="text-align:left" |  || 3:33,96 || style="border-right:double" | 3:34,40 || 3:37,72 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 20. || 1 || style="text-align:left" | Марћин Левандовски || style="text-align:left" |  || 3:31,95 || style="border-right:double" | 3:31,95 || 3:37,75 || КВ|-style="background:#cfc;"
| 21. || 1 || style="text-align:left" | Амос Бартелсмајер || style="text-align:left" |  || 3:36,29 || style="border-right:double" | 3:36,29 || 3:37,80 || КВ|-style="background:#dfd;"
| 22. || 1 || style="text-align:left" | Самуел Тефера || style="text-align:left" |  || 3:31,04 || style="border-right:double" | 3:31,04 || 3:37,82 || кв|-style="background:#dfd;"
| 23. || 2 || style="text-align:left" | Исак Кимели || style="text-align:left" |  || 3:36,51 || style="border-right:double" | 3:36,96 || 3:37,87 || кв|-style="background:#dfd;"
| 24. || 2 || style="text-align:left" | Јусуф Ис Башир || style="text-align:left" |  || 3:35,74 || style="border-right:double" | 3:36,98 || 3:37,93 || кв|-
| 25. || 1 || style="text-align:left" | Адел Мечал  || style="text-align:left" |  || 3:33,91 || style="border-right:double" | 3:33,91 || 3:37,95 || 
|-
| 26. || 2 || style="text-align:left" | Кумари Таки || style="text-align:left" |  || 3:34,57 || style="border-right:double" | 3:34,57 || 3:37,98 || 
|-
| 27. || 1 || style="text-align:left" | Филип Сасинек || style="text-align:left" |  || 3:36,32 || style="border-right:double" | 3:36,83 || 3:38,17 ||
|-
| 28. || 1 || style="text-align:left" | Џорџ Меитамеи Манангои || style="text-align:left" |  || 3:31,49 || style="border-right:double" | 3:31,49 || 3:38,39 || 
|-
| 29. || 1 || style="text-align:left" | Рајан Грегсон || style="text-align:left" |  || 3:31,06 || style="border-right:double" | 3:35,10 || 3:38,69 ||
|-
| 30. || 1 || style="text-align:left" | Abdi Waiss Mouhyadin || style="text-align:left" |  || 3:34,55 || style="border-right:double" | 3:35,82 || 3:38,79 || 
|-
| 31. || 3 || style="text-align:left" | Исмаел Дебјани || style="text-align:left" |  || 3:33,70 || style="border-right:double" | 3:36,26 || 3:39,11 || 
|-
| 32. || 3 || style="text-align:left" | Јакуб Холуша || style="text-align:left" |  || 3:32,49 || style="border-right:double" | 3:36,65 || 3:39,79 || 
|-
| 33. || 1 || style="text-align:left" | Хичам Оуладха || style="text-align:left" |  || 3:35,35 || style="border-right:double" | 3:35,70 || 3:39,86 (.853) || 
|-
| 34. || 2 || style="text-align:left" | Џинсон Џонсон || style="text-align:left" |  || 3:35,24 || style="border-right:double" | 3:35,24 || 3:39,86 (.856) || 
|-
| 35. || 3 || style="text-align:left" | Абдулахи Јама Мохамед || style="text-align:left" |  || 3:39,97 || style="border-right:double" | 3:39,97 || 3:40,84 || 
|-style="background:#dfd;"
| 36. || 2 || style="text-align:left" | Тедесе Леми || style="text-align:left" |  || 3:35,09 || style="border-right:double" | 3:35,09 || 3:41,32 || кв|-
| 37. || 3 || style="text-align:left" | Абдирахман Саид Хасан || style="text-align:left" |  || 3:39,70 || style="border-right:double" | 3:39,70 || 3:42,24 || 
|-
| 38. || 2 || style="text-align:left" | Мусулман Дзхоломанов || style="text-align:left" |  || 3:44,19 || style="border-right:double" | 3:44,19 || 3:45,07 ||
|-
| 39. || 1 || style="text-align:left" | Аврам Кипчирчир Ротич || style="text-align:left" |  || 3:41,59 || style="border-right:double" | 3:42,85 || 3:45,19 || 
|-
| 40 || 3 || style="text-align:left" | Јач Мајок Кун Вол || style="text-align:left" |  || 3:46,11 || style="border-right:double" | 3:46,11 || 3:46,24 ||
|-style="background:#dfd;"
| 41. || 2 || style="text-align:left" | Метју Рамсден || style="text-align:left" |  || 3:35,85 || style="border-right:double" | 3:35,85 || 3:47,59 || кв|-
| 42. || 2 || style="text-align:left" | Пауло Амотун Локоро || style="text-align:left" |  Избеглички тим || 3:44,10 || style="border-right:double" | 3:44,10 || 3:48,98 || 
|-
| 43. || 1 || style="text-align:left" | Лусирио Гаридо || style="text-align:left" |  || 3:45,08 || style="border-right:double" | 3:45,08 || 3:52,93 ||
|-
|  || 3 || style="text-align:left" | Брахим Казоузи || style="text-align:left" |  || 3:31,62 || style="border-right:double" | 3:34,57 ||  || 
|-
|  || 2 || style="text-align:left" | Раби Дукана || style="text-align:left" |  || 3:33,11 || style="border-right:double" | 3:33,11 ||  ||
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 4. октобра 2019. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 25 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирала по 5 првопласираних из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
Финале је одржано 6. октобра 2019. године у 19:40 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном